Grünlinde ist der deutsche Name von Ortschaften im Gebiet des heutigen Polens bzw. Russlands:
 Grünlinde (bis 1876: Zboze), Kreis Flatow, Westpreußen: Zboże, Dorf im Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Grünlinde, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Grünlinde, Kreis Neustadt, Westpreußen: untergegangener Ort im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Grünlinde, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Jerschowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
Siehe auch:
 Grünelinde
 Grünerlinde
 Grünlinden